Camille Pissarro (1830-1903), peintre impressionniste puis néo-impressionniste français ; 
 Lucien Pissarro (1863-1944), peintre, fils aîné de Camille Pissarro ;
 Esther Pissarro (1870-1951), graveuse et illustratrice, épouse de Lucien ;
 Félix Pissarro (1874-1897), peintre, fils de Camille ; 
 Georges Manzana-Pissarro (1871-1961), peintre libertaire français ; 
 Paul-Émile Pissarro (1884-1972), peintre néo-impressionniste, cinquième et dernier fils de Camille Pissarro ;
 Orovida Camille Pissarro (1893-1968), peintre et graveuse anglaise, fille de Lucien et Esther ;
 Claude Bonin-Pissarro (1921-2021), peintre français ; 
 Jeanne Bonin-Pissarro, dite Cocotte (1881-1948), artiste peintre française ; 
 Frédéric Bonin-Pissarro (1964-), peintre français.

Liens externes 
 .

Patronyme portugais